Basketbalový turnaj na Letních olympijských hrách 2016 proběhl od 6. do 21. srpna 2016.

Turnaj mužů 

Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev, rozdělených do dvou šestičlenných skupin, z nichž první čtyři postoupí do play off, kde se bude hrát o medaile.

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Play off

Konečné pořadí (muži)

Soupisky 
1. 

2. 

3.

Turnaj žen 

Turnaje se zúčastnílo 12 mužstev, rozdělených do dvou šestičlenných skupin, z nichž první čtyři postoupí do play off, kde se bude hrát o medaile.

Skupina A

Skupina B

Konečné pořadí (ženy)

Soupisky 
1. 

2. 

3.

Externí odkazy 
 
 (en) Oficiální stránky FIBA
 (en) Oficiální stránky 

Basketbal na letních olympijských hrách
Basketbal
Basketbal v roce 2016